est une expression anglophone signifiant « jouer avec le feu ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 

 , pièce de théâtre de  écrite en 2005.

Littérature 

 , autobiographie de Theoren Fleury publié le  ;
 , roman de Peter Robinson publié en .

Télévision

Série télévisée 

 , série de documentaires américaine diffusée du  au  sur  ;

Épisode 

 ,  de la  de Dante's Cove.

Téléfilms 
 , téléfilm américain diffusé en 1985 ;
 , téléfilm américain diffusé en 2000.

Cinéma 

 , film américain muet de Francis J. Grandon sorti en 1916 ;
 , titre anglais de , film allemand de Robert Wiene et Georg Kroll sorti en 1921 ;
 Playing with Fire, film américain de Dallas M. Fitzgerald, sorti en 1921 ;
 , titre anglais du Jeu avec le feu film d'Alain Robbe-Grillet sorti en 1975 ;
 , film de David DeCoteau sorti en 2008.

 , court métrage américain de Charles R. Bowers et Bud Fisher sorti en 1926 ;
 , court métrage américain de Carolyn Corkindale sorti en 2018.

Musique

Album 

 , album de Kevin Federline sorti le  ;
 , album de Jennifer Nettles sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Chanson 

 , chanson de Darin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Paula Seling et Ovidiu Cernăuțeanu présente sur l'album  sorti le .

Homonymie de titre